2. Panzer-Division – della Wehrmacht
2. SS-Panzer-Division "Das Reich" – delle Waffen-SS
2nd Armored Division – del United States Army
2nd Armoured Division – del British Army
2nd Armoured Division – dell'esercito australiano
2e division blindée – dell'Armée de terre